Авиапорт — название населённых пунктов в России:

 Авиапорт — село в Кобяйском улусе Якутии.
 Авиапорт — село в Олёкминском районе Якутии.